Нетен Чоклинг Гьюрме Дордже (, Вайли: gnas brtan mchog gling rin po che; род. 10 августа 1973) — бутанский лама, имеет титул ринпоче, также известный киноактёр и кинорежиссёр.

Биография 
Родился в 1973 году в бедной семье в Вангди-Пходранге в Бутане. Был узнан Его Святейшеством Кармапой и Дилго Кхьенце Ринпоче. Кармапа назвал его Гьюрме Дордже. В семь лет его отвезли в монастырь в Бире, он прошёл инициацию как ринпоче в городе Клемент в монастыре Нгедон Гацал Линг. Перед прибытием в свой монастырь он также был возведён на трон в Румтеке Его Святейшеством Кармапой. Он получил передачи Кангьюр, Ньингма Гьюбум, Ньингма Кама, Ринчен Тердзо и Чоклинг Терсар, а также многие другие учения от Кьенце Ринпоче.

Он является духовным лидером монастыря Пема Эвам Чогар Гьюрме Линг в Бире в Химачал-Прадеш в Индии.

Он приобрёл известность как киноактёр, когда сыграл ведущую роль в фильме Дзонгсара Кхьенце «Кубок» (1999). Он также принимал участие в съёмках фильма «Маги и странники» (2004).

Он поставил также фильм «Миларепа», который он снимал несколько лет и закончил в 2006 году. Этот фильм участвовал в нескольких кинофестивалях. Сейчас Ринпоче планирует съёмку второй части фильма про Миларепу.

Ринпоче является нагпой, практикующим в миру. У него есть жена Чоянг и маленький сын Оргьен Джигме Рабсел Дава, которого в 2006 году Трульшик Ринпоче признал как перерождение Тулку Ургена Ринпоче. Осенью 2008 года он отправился на обучение в свой монастырь Ка-Нинг Шедруб Линг в Катманду.

Линия перерождений

Второй Нетен Чоклинг Нгёдон Друбпей Дордже 
 Полное жизнеописание

Третий Нетен Чоклинг Пема Гьюме 
 Полное жизнеописание

См. также 

 Еше Цогьял
 Целе Нацог Рангдрол
 Чогьюр Лингпа
 Лонгченпа
 Чоки Нима Ринпоче
 Сангье Лингпа
 Джамгон Конгтрул
 Раджунг Еше

Ссылки 
 Neten Chokling Rinpoche 
 
 Пема Эвам Чогар Гьюрме Линг 
 Pema Ewam Chögar Gyurme Ling Monastery 

Учителя буддизма